La ULEB Cup 2007-2008 ha visto la vittoria della Joventut Badalona sul Girona. Rudy Fernández (Joventut Badalona) venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Gruppo I

Fase ad eliminazione

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Final Eight 
Dal 10 al 13 aprile al Palavela di Torino.

Tabellone

Formazione vincitrice

Premi

Riconoscimenti individuali
 Eurocup Finals MVP:  Rudy Fernández,  Joventut Badalona

Voci correlate
Euroleague Basketball 2007-2008
FIBA EuroCup 2007-2008
Lega Adriatica 2007-2008
Lega Baltica 2007-2008
VTB United League 2008

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
Eurocup